Etting (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Moselle
 Etting (recht), een oud zakelijk recht om dieren op het gras van iemand anders te laten grazen.